Whitfield kan syfta på:

Storbritannien 

 Whitfield, Kent, ort i England, 
 Whitfield, Northamptonshire, ort i England, 
 Whitfield, Gloucestershire, ort i England, 
 Whitfield, Northumberland, ort i Englamd,

USA 

 Whitfield, Florida, Manatee County, ort, 
 Whitfield, Florida, Santa Rosa County, ort, 
 Whitfield, Pennsylvania, ort, Berks County,